Хемптон има више значења:
 Округ Хемптон (Јужна Каролина), је округ у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Хемптон (Њу Хемпшир), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Њу Хемпшир
 Хемптон (Мериленд), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Хемптон (Пенсилванија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Хемптон (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Хемптон (Ајова), град је у америчкој савезној држави Ајова
 Хемптон (Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Вирџинија
 Хемптон (Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида
 Хемптон (Јужна Каролина), град је у америчкој савезној држави Јужна Каролина
 Хемптон (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Хемптон (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Хемптон (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Хемптон (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Хемптон (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Хемптон Корт